Christian Ighodaro Osaguona (Edo, 10 oktober 1990) is een Nigeriaanse profvoetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij tekende in augustus 2016 bij KV Mechelen. In 2014 debuteerde Christian Osaguona in het Nigeriaans voetbalelftal.

Biografie

Nationale selectie 

In 2014 werd hij voor de eerste keer door de Nigeriaanse bondscoach Stephen Keshi om een competitieve wedstrijd te spelen voor de kwalificatie voor de Africa Cup 2015 en heeft destijds zijn minuten mogen maken tegen de nationale ploeg van Zuid Afrika.

Statistieken

Osaguona, Christian